S58 oder S 58 steht für:
 INS Sindhuvir (S58), ehemals indisches U-Boot der Sindhughosh-Klasse, seit 2020 in der Marine von Myanmar als UMS Minye Theinkhathu
 Beretta S58, italienische Bockflinte, siehe Liste der Handfeuerwaffen/B #Beretta Flinten
 BMW S58, deutscher Reihensechszylinder-Ottomotor
 „Traumatische Amputation am Unterarm“ (ICD-10-Code), medizinische Klassifikation von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes

S-58 steht für:
 Sikorsky S-58, US-amerikanischer U-Jagd- und Transporthubschrauber

S.58 steht für:
 Savoia-Marchetti S.58, italienisches Doppeldecker-Flugboot

Abkürzung